Svetovni pokal v smučarskih skokih 1989 je deseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1989 v športu
1989